Farringdon peut désigner :

 , un quartier de la ville de Londres ;
 Farringdon, une station du métro de Londres ;
  et , deux wards de la Cité de Londres ;
 , un village du Devon, en Angleterre ;
 , un village du Hampshire, en Angleterre ;
 , une banlieue de Sunderland, en Angleterre.

Voir aussi 

 Faringdon, une ville de l'Oxfordshire, en Angleterre ;
 Farington, un village du Lancashire, en Angleterre ;
 .